Houstonia kan syfta på:

 Houstonia (djur) – ett släkte stekelar
 Houstonia (växter) – ett släkte växter